Novocrania är ett släkte av armfotingar som beskrevs av Lee och William Brunton 200. Novocrania ingår i familjen Craniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Novocrania